Douglas Sequeira Solano (San José, 23 de agosto de 1977) é um ex-futebolista costa-riquenho que teve como ultimo clube na carreira o Saprissa. Disputou a Copa do Mundo de 2006.

Ligações externas 
Perfil em br.soccerway.com
Perfil em ogol.com.br

Futebolistas da Costa Rica
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Futebolistas do Feyenoord Rotterdam
Futebolistas do Karlsruher SC
Futebolistas do Real Salt Lake
Futebolistas do Club Deportivo Chivas USA
Futebolistas do Deportivo Saprissa
Naturais de San José (Costa Rica)